Мгела́дзе () — грузинский фамилия.

 Известные носители
 Мгеладзе, Акакий Иванович (1910—1980) — советский партийный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Грузии в 1952—1953 годах.
 Мгеладзе, Арсен Селимович (род. 1955) — грузинский политический деятель, депутат парламента Грузии в 2000—2008 годах (с перерывом в 2004 году).
 Мгеладзе, Вахтанг Амиранович (род. 1978) — грузинский журналист.
 Мгеладзе, Власа Джарисманович (1868—1943) — революционер, член бюро ЦК РСДРП.
 Мгеладзе, Гурам Давидович (род. 1932) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда, грузинский предприниматель.
 Мгеладзе, Дмитрий Сергеевич (1890—1975) — грузинский учёный, доктор филологических наук, профессор.
 Мгеладзе, Елпидия Николаевна (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мгеладзе, Илларион Виссарионович (1890—1941) — советский литератор, критик, публицист.
 Мгеладзе, Караман Георгиевич (1928—2015) — советский и грузинский кинорежиссёр.
 Мгеладзе, Михаил Михайлович (род. 1948) — советский и российский дипломат, посол России в Мьянме.
 Мгеладзе, Нугзар Владимирович (род. 1958) — грузинский политический деятель, учёный, депутат парламента Грузии в 2004—2005 годах.